In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Witten aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 1979: GLBU
 1984 und 1989: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 bis 2004: PDS
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piratenpartei: Piratenpartei Deutschland
 Pro NRW: Bürgerbewegung pro NRW
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 Statt: Statt Partei – Die Unabhängigen

Wählergruppen 
 BF: Bürgerforum
 GLBU: Grüne Liste für Basisdemokratie und Umweltschutz → Grüne
 UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft
 WBG: Wittener Bürgergemeinschaft
 FLW: Freie Liste Witten

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 1979

Fußnoten

1 1989: zusätzlich: UWG: 3,6 %
2 1994: zusätzlich: Statt: 2,7 %
3 2004: zusätzlich: FLW: 3,7 %, NPD: 2,2 %
4 2014: zusätzlich: Pro NRW: 2,8 %
5 2020: zusätzlich: AfD: 4,7 %, Die PARTEI: 2,1 %

Literatur 

 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Dezember 1999, PDF-Datei, ca. 5,8 MB
 2004: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Februar 2005, PDF-Datei, ca. 7 MB
 2009: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Februar 2010, PDF-Datei, ca. 3,5 MB
 2014: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Dezember 2014, PDF-Datei

Weblinks 

 Stadt Witten – Wahlergebnisse im Überblick

Witten
Kommunalwahlen